Die Saison 2017/18 war die 38. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Titelverteidiger war die OSG Baden-Baden. Aufsteiger aus der 2. Bundesliga waren SK Norderstedt (Gruppe Nord), SV 1920 Hofheim (Gruppe West) und die SF Deizisau (Gruppe Süd). Aus der 2. Bundesliga Ost nahm kein Verein das Aufstiegsrecht wahr.

Während Deizisau und Hofheim den Klassenerhalt erreichten, musste Norderstedt zusammen mit FC Bayern München und der SG Speyer-Schwegenheim direkt wieder absteigen. Rein sportlich wäre die Mannschaft von MSA Zugzwang 82 der vierte Absteiger gewesen, diese blieb jedoch in der Klasse, da der SK Schwäbisch Hall seine Mannschaft zurückzog.

Nach der dreitägigen Finalrunde in Berlin lagen die OSG Baden-Baden und die Schachgesellschaft Solingen punktgleich an der Spitze, sodass die Entscheidung über die deutsche Meisterschaft auf einen Stichkampf mit Heimrecht für die nach Brettpunkten führende OSG Baden-Baden vertagt wurde. Diese behielt  am 24. Mai 2018 die Oberhand und wurde damit erneut deutscher Mannschaftsmeister.
Zur Partie der Saison wurde die Gewinnpartie von Maxime Vachier-Lagrave (OSG Baden-Baden) gegen David Navara (SV Mülheim-Nord) gewählt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2017/18.

Organisation

Termine 
Die Runden fanden am 21./22. Oktober 2017, 11./22. November 2017, 9./10. Dezember 2017, 3./4. Februar 2018, 24./25. Februar 2018, 10./11. März 2018 und vom 29. April bis 1. Mai 2018 statt. Die letzten drei Runden wurden zentral in Berlin ausgetragen, die übrigen dezentral.

Bedenkzeit 
Jeder Spieler hat seit der Saison 2013/14 100 Minuten Bedenkzeit für die ersten 40 Züge und 50 Minuten bis Partieende. Ab dem ersten Zug erhält jeder Spieler eine Zeitgutschrift von 30 Sekunden pro Zug bis zum Ende der Partie. Remisangebote vor dem 20. Zug sind untersagt. Ausgenommen sind Remisen durch dreimalige Stellungswiederholung (Sofia-Regel).

Verlaufsaspekte der Saison 

In der 10. Runde erlitt die OSG Baden-Baden die erste und einzige Saisonniederlage gegen die SG Solingen, herbeigeführt durch den Erfolg von Erwin l’Ami über Arkadij Naiditsch. Solingen musste sich seinerseits in der 12. Runde dem letztjährigen Vizemeister SV 1930 Hockenheim geschlagen geben, als Dennis Wagner Jan Smeets bezwang und Ivan Šarić Borki Predojević. Die diesmal mit nur zwei Brettpunkten vor dem SV Werder Bremen auf dem dritten Rang platzierten Hockenheimer unterlagen jeweils knapp am vierten Spieltag gegen die SF Deizisau, am sechsten gegen FC Bayern München und am siebten gegen den USV TU Dresden, bevor sie in der Finalrunde gegen die OSG Baden-Baden am 13. Spieltag in zwei Partien siegten, jedoch vier Partien verloren.

In dem bis in die Finalrunde hinein offenen Abstiegskampf konnte der MSA Zugzwang 82 sich gegenüber dem Lokalrivalen Bayern München durchsetzen.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2017/18 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

2017/18
Bundesliga 201718
Bundesliga 201718
Sportsaison 2017/18